Ludlow steht für:

 eine erdzeitgeschichtliche Serie, siehe Ludlow (Geologie)

Ludlow ist der Name folgender Orte:

 in England:
 Ludlow, Stadt in der Grafschaft Shropshire, England
 Ludlow (Wahlkreis), Wahlkreis für das britische Unterhaus

 in den USA:
 Ludlow (Colorado), Geisterstadt im Las Animas County, Ort des Ludlow-Massakers
 Ludlow (Illinois) im Champaign County
 Ludlow (Iowa) im Allamakee County
 Ludlow (Kalifornien)
 Ludlow (Kentucky) im Kenton County
 Ludlow (Maine) in Aroostook County
 Ludlow (Massachusetts) im Hampden County
 Ludlow (Mississippi) im Scott County
 Ludlow (Missouri) im Livingston County
 Ludlow (New York)
 Ludlow (South Dakota) im Harding County
 Ludlow (Vermont) im Windsor County
 Ludlow-Fälle in Ohio

Ludlow ist der Familienname folgender Personen:
 Edgar Ludlow-Hewitt (1886–1973), britischer Luftwaffenoffizier
 Edmund Ludlow (um 1617–1692), britischer General und Parlamentarier
 Elizabeth Ludlow (* 1989), US-amerikanische Schauspielerin
 Fitz Hugh Ludlow (1836–1870), US-amerikanischer Schriftsteller
 Frank Ludlow (1885–1972), englischer Botaniker und Himalaya-Forscher
 Fred Ludlow (1895–1984), US-amerikanischer Motorradrennfahrer, Motorradweltrekordhalter (1924)
 George C. Ludlow (1830–1900), US-amerikanischer Politiker
 Jayne Ludlow (* 1979), walisische Fußballspielerin
 Libby Ludlow (* 1981), US-amerikanische Skirennläuferin
 Louis Ludlow (1873–1950), US-amerikanischer Politiker
 Peter Ludlow (* 1957), US-amerikanischer Sprachphilosoph
 Richard Ludlow († 1498), englischer Ritter

Ludlow bezeichnet außerdem:

 USS Ludlow (DD-438), einen Zerstörer der United States Navy
 Ludlow Auto Engineering Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:

 Ludlow Falls, eine Ortschaft im US-Bundesstaat Ohio
 Ludlow Township
 Ludlow-Zeilengießmaschine